Název Kobylský potok má více vodních toků:

 Kobylský potok (přítok Lukavice) – levostranný přítok Lukavice na Slovensku v okrese Bardejov
 Kobylský potok (přítok Polního potoka) (Mühlgraben) – levostranný přítok Polního potoka v okrese Břeclav a v Rakousku ve spolkové zemi Dolní Rakousy v okrese Mistelbach
 Kobylský potok (přítok Zlatína) – levostranný přítok Zlatína na Slovensku v okrese Košice-okolí